Dorfkirche Dahlen steht für:
 Dorfkirche Dahlen (Altmark), im Ortsteil Dahlen der Stadt Stendal in Sachsen-Anhalt
 Dorfkirche Dahlen (Gräben) im Ortsteil Dahlen der Gemeinde Gräben in Brandenburg